Gabriela Platas  (Naucalpan, Mexikó, 1974. február 25. –) mexikói színésznő.

Élete 
Gabriela Platas 1974. február 25-én született Naucalpanban. Karrierjét 1992-ben kezdte. 1999-ben szerepet kapott a Tres mujeres című telenovellában. 2000-ben szerepelt a Barátok és szerelmekben és a Carita de ángelben. 2008-ban Bárbara szerepét játszotta a Candy című telenovellában. 2013-ban megkapta Andrea szerepét a Por siempre mi amor című telenovellában.

Filmográfia

Telenovellák 
Antes muerta que Lichita (2015) .... Beatriz Casablancas de Toledo y Mondragón
 Hasta el fin del mundo (2014-2015) .... Rosa Valera # 2
 Por siempre mi amor (2013-2014).... Andrea Gutiérrez de Córdova / de Narváez
 Miss XV (2012).... Marina Landeros de D'Acosta
 Esperanza del corazón (2011-2012).... Linda
 Atrévete a soñar (2009-2010)....  Marina
 Candy (Las tontas no van al cielo) (2008).... Bárbara
 Clase 406 (2002).... Elisa Camargos
 Carita de ángel (2000-2001).... Soraya
 Barátok és szerelmek (Locura de amor) (2000).... Gisela Castillo
 Tres mujeres (1999).... Carla Fonseca
 Huracán (1997).... Karina Robles
 La culpa (1996).... Blanca
 Pobre niña rica (1995).... Estela Medrano
 Dos mujeres, un camino (1993).... Paola
 Mágica juventud (1992-1993).... Brenda

Programok 
 Hotel todo incluido (2013) .... Jackie
 Big Brother VIP 
 Diseñador ambos sexos  (2001) .... Adriana Maza
 Otro rollo (2000-2005)

Források 
 

Mexikói színészek
Mexikói nők
1974-ben született személyek
Élő személyek